Fake Elegance — молодий український гурт, що був заснований в 2005 році. З тих пір він вже встиг зарекомендувати себе на живих майданчиках, як гурт, що грає позитивну та енергійну музику. 

Свій стиль гурт сам визначив, як фейк-поп, тому що, незважаючи на виразний поп-відтінок у своїх піснях, Fake Elegance не асоціює себе з масовою поп-культурою. В своїх піснях гурт розповідає про природні людські почуття та емоції. Їх мелодія приємна і гарно запам'ятовується.

Гурт Fake Elegance креативно поєднує сучасне електронно-синтезоване звучання з експресивно-ніжними фортепіанними партіями, енергійно-смачними гітарними рифами і чарівним жіночим поп-вокалом. Все це робить музику гурту легкою і драйвовою одночасно, близькою кожному окремо і всім разом.

На початку літа 2008 року пісня гурту «Beautiful Morning» стала ранковим хітом на радіо Європа плюс, що стало підтвердженням того, що гурт грає якісну музику європейського формату. Так само значущим кроком у розвитку гурту стала співпраця з відомим українським дизайнером модного одягу Анною Сосновської.

Склад 
 Ірина Шевчук — вокал;
 Денис Романюк — клавішні;
 Антон Блоцький — гітара;
 Костянтин Нікітін — ударні.

Дискографія 
 2011: Emergency Signals

Відео

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Українські рок-гурти